Kleinpoppen steht für

 Kleinpoppen (Gemeinde Echsenbach), Ortschaft in der Marktgemeinde Echsenbach im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Kleinpoppen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Kleinpoppen (1928–2016), deutscher Physiker und Hochschullehrer